Кудіш — українське прізвище.

Відомі носії 
 Кудіш Зоя Валентинівна —  українська художниця, майстриня петриківського розпису.
 Кудіш Тамара Григорівна — українська художниця, майстриня петриківського розпису.